INFOSEC steht für:

 Informationssicherheit
 Sicherheitsausschuss des Rates der Europäischen Union, siehe INFOSEC (EU)

INFOSEC